Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 210 dans le monde.

 Route fédérale 210 en Allemagne
 RS-210 au Brésil
 Route 210 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 210 au Québec, Canada
 Route 210 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route régionale 210 en Finlande
 Route départementale 210 dans le Puy-de-Dôme, France
 Route régionale 210 en Slovénie
  dans certains pays